Rathnayake oder Rathnayaka ist der Familienname folgender Personen:

 Rathnayaka Mudiyanselage Jeewantha Dhammika Rathnayaka (* 1977), sri-lankischer Fußballspieler
 Rumeshika Rathnayake (* 1996), sri-lankische Sprinterin
 U. K. Nilani Rathnayaka (* 1990), sri-lankische Leichtathletin